Rozgrywki o Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn w sezonie 2009 (Pokal Slovenije) zainaugurowane zostały we wrześniu 2009 roku. 

Rozgrywki składały się z czterech rund wstępnych, 1/8 finału, 1/4 finału oraz turnieju finałowego.

Turniej finałowy rozegrany został w Športna dvorana "Balon" w Novej Goricy.

Zdobywcą Pucharu Słowenii została drużyna ACH Volley Bled.

Terminarz

1. runda

2. runda

3. runda

4. runda

1/8 finału

1/4 finału

Turniej finałowy

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 

Puchar Słowenii w piłce siatkowej mężczyzn
2009 w piłce siatkowej
2009 w Słowenii